Grdoselo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Pazina, Istarska županija.

Znamenitosti 
Grdoselski ulomak

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 143 stanovnika te 51 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji